Kvinta je původem latinské slovo, a může mít následující významy:

Kvinta (hudba) – jeden z hudebních intervalů
Kvinta – pátý ročník víceletých gymnázií
Kvinta (šerm) – poloha zbraní při šermu

Externí odkazy